Sant Roc – quartiere di Badalona
 Sant Roc – stazione della metropolitana di Barcellona

Pagine correlate 
 San Rocco (disambigua)